Bitto – formaggio della Valtellina che dagli anni 1990 gode della Denominazione di origine protetta
 Bitto storico – formaggio della Valtellina presidio Slow Food, nato dopo la modifica del disciplinare di produzione del Bitto DOP, e prodotto tramite l'antico metodo di produzione del formaggio
 Bitto – torrente della Valtellina affluente del fiume Adda

Altri progetti